Plusieurs sanctuaires de l’Église catholique sont nommés sanctuaire de la Miséricorde-Divine en raison de leur dédicace à la Miséricorde divine :
 sanctuaire international :
 le sanctuaire de la Miséricorde-Divine de Cracovie en Pologne ;
 sanctuaires nationaux :
 le  de Marilao aux Philippines ;
 le  de Stockbridge aux États-Unis ;
 sanctuaires diocésains :
 le  de Białystok en Pologne ;
 le  de Częstochowa en Pologne ;
 le  d’ aux Philippines ;
 le  de Gdynia en Pologne ;
 le sanctuaire de la Miséricorde-Divine de Guayaquil en Équateur ;
 le  d’ à Levanjska Varoš en Croatie ;
 le  de Płock en Pologne ;
 l’église Saint-Esprit-en-Saxe de Rome en Italie, également sanctuaire diocésain de la Miséricorde-Divine ;
 l’église de la Trinité de Vilnius en Lituanie, également sanctuaire diocésain de la Miséricorde-Divine, qui héberge une icône ainsi nommée.

Sanctuaire